Kidnapped (boek), een boek van Robert Louis Stevenson uit 1886

Film 

 Kidnapped (1935),  een Deense familiefilm uit 1935 onder regie van Lau Lauritzen en Alice O'Fredericks, met Ib Schønberg en Arthur Jensen
 Kidnapped (1987),  een Amerikaanse film uit 1987 onder regie van Howard Avedis, met David Naughton en Barbara Crampton
 Kidnapped, de internationale titel van de Spaanse thriller/horrorfilm Secuestrados  uit 2010 onder regie van Miguel Ángel Vivas, met Fernando Cayo, Manuela Vellés, Ana Wagener en Martijn Kuiper

Gebaseerd op het boek van Stevenson 
 Kidnapped (1917),  een Amerikaanse stomme film uit 1917 onder regie van Alan Crosland, met Raymond McKee en Robert Cain
 Kidnapped (1938),  een Amerikaanse film uit 1938 (Nederlandse titel: Het schip der vervloeking) onder regie van Alfred L. Werker en Otto Preminger, met Warner Baxter en Freddie Bartholomew
 Kidnapped (1948),  een Amerikaanse film uit 1948 onder regie van William Beaudine, met Roddy McDowall, Sue England en Dan O'Herlihy
 Kidnapped (1960),  een Amerikaanse Disneyfilm uit 1960 onder regie van Robert Stevenson, met Peter Finch en James MacArthur
 Kidnapped (1971),  een Britse film uit 1971 onder regie van Delbert Mann, met Michael Caine, Lawrence Douglas en Vivien Heilbron
 Kidnapped (1973),  een Australische animatiefilm uit 1973 onder regie van Leif Gram, met stemmen van Alastair Duncan en Ron Haddrick
 Kidnapped (miniserie uit 1978),  een dertiendelige Frans-Duitse miniserie uit 1978 (Duitse titel: Die Abenteuer des David Balfour) van Jean-Pierre Decourt, met David McCallum en Ekkehardt Belle
 Kidnapped (1986),  een Australische animatiefilm uit 1986 onder regie van Geoff Collins, met stemmen van Tom Burlinson en Matthew Fargher
 Kidnapped (1995),  een Amerikaanse televisiefilm uit 1995 onder regie van Ivan Passer, met Armand Assante en Brian McCardie
 Kidnapped (miniserie uit 2005),  een tweedelige Britse televisiefilm uit 2005 onder regie van Brendan Maher, met James Anthony Pearson en Iain Glen

Televisieseries 

 Kidnapped (televisieserie),  een dertiendelige Amerikaanse misdaad/dramaserie van de NBC uit 2006–2007